Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је победио Гиљерма Корију резултатом 6:3, 6:1, 0:6, 7:5.

Носиоци 

  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Марат Сафин (треће коло)
  Тим Хенман (прво коло)
  Гастон Гаудио (четвртфинале)
  Карлос Моја (прво коло)
  Гиљермо Корија (финалиста)
  Јоаким Јохансон (прво коло)
  Иван Љубичић (прво коло)
|
<ol start="9">
 Гиљермо Кањас ''(друго коло)
 Николај Давиденко ''(треће коло)
 '''Рафаел Надал (победник)
 Томас Јохансон ''(прво коло)
 Марио Анчић ''(друго коло)
 Доминик Хрбати ''(прво коло)
 Радек Штјепанек ''(друго коло)
 Јиржи Новак ''(друго коло)
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2005.
Монте Карло мастерс – појединачно